En anglais, le verbe vanquish signifie vaincre.

Le nom Vanquish peut également désigner :

Automobile 
 Aston Martin Vanquish.

Jeu vidéo 
 Vanquish.

Cinéma 
 Vanquish, film américain coécrit et réalisé par George Gallo, sorti en 2021.